Derra steht für:

 Derra (Gorom), Ort auf der Insel Gorom, Indonesien

Derra ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Derra (1901–1979), deutscher Chirurg
 Jakob von Derra (1777–1840), österreichischer Generalmajor
 Mario Derra (* 1954), deutscher Maler, Grafiker, Plastiker und Sachbuchautor 

Siehe auch:
 Dera